Arbeitsamt – urząd pracy, organ administracji państwowej w nazistowskich Niemczech, zajmujący się całością spraw zatrudnienia.

Na okupowanych ziemiach polskich pierwsze arbeitsamty powstały już we wrześniu 1939. Zajmowały się głównie egzekwowaniem narzuconego Polakom przymusu pracy oraz dostarczaniem pracowników na roboty przymusowe do Niemiec.

Dezorganizacją pracy oraz niszczeniem dokumentacji i demolowaniem siedzib arbeitsamtów oraz odbijaniem osób wysłanych przez urzędy pracy na roboty do III Rzeszy zajmowali się głównie partyzanci z oddziałów Batalionów Chłopskich.

Zobacz też 
Zamach na Kurta Hoffmanna

Przypisy

Bibliografia 
 

Gospodarka III Rzeszy
Praca
Prawo pracy